Bremi steht für:
 Abraham, Bezeichnung im ehemaligen Reich Kanem am Tschadsee

Bremi ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich Bremi (1772–1837), Schweizer Altphilologe und Theologe
 Johann Jacob Bremi-Wolf (1791–1857), Schweizer Entomologe
 Ulrich Bremi (1929–2021), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)